Åksjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Åksjön (Krokeks socken, Östergötland, 650978-153052), sjö i Norrköpings kommun,  (4,2 ha)
Åksjön (Krokeks socken, Östergötland, 651587-153068), sjö i Norrköpings kommun,  (10,7 ha)
Åksjön (Simonstorps socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun,  (14,4 ha)
Lill-Åksjön, sjö i Bergs kommun och Östersunds kommun,  (22,8 ha)
Stor-Åksjön, sjö i Östersunds kommun,  (37,8 ha)
Åksjön (Bjärtrå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (7,12 ha)
Åksjön (Nätra socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (3,87 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn